Тохта — многозначный термин.

 Тохта — хан Золотой Орды в 1291—1312 годах.
 Тохта (Toghta) — «канцлер слева» при Хайсане, третьем императоре Китая династии Юань.

Топоним в России:
 Тохта — село в Ленском районе Архангельской области.
 Тохта — село в Ленингорском районе Южной Осетии.
 Тохта — нежилой поселок в муниципальном образовании «Ивдельский городской округ» Свердловской области.
 Тохта — река в Свердловской области.

Топоним в Казахстане:

 Тохта — село в Иртышском районе Павлодарской области.

См. также 
 Тахта (значения)
 Тогто
 Тогто-Буха (Корё)
 Тохтино — село в составе Орловского района Кировской области России, центр Тохтинского сельского поселения